Одиночный приз среди юношей на Уимблдонском турнире разыгрывается с 1947 года.

Примечания

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте ITF 

Победители Уимблдонского турнира
Международные турниры